The Flock – gruppo musicale statunitense
 The Flock – album dei The Flock del 1969
 Identikit di un delitto (The Flock) – film del 2007 diretto da Andrew Lau

Pagine correlate
 Flock